Rhinelander ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic W. Rhinelander (1828–1904), US-amerikanischer Unternehmer, dritter Präsident des Metropolitan Museum of Art
 T. J. Oakley Rhinelander (1858–1946), US-amerikanischer Unternehmer
 Philip H. Rhinelander (1908–1987), US-amerikanischer Philosoph
 Philip M. Rhinelander (1869–1939), US-amerikanischer Geistlicher der Episkopalkirche, Bischof von Pennsylvania

Rhinelander bezeichnet als Ortsname:

 Rhinelander (Wisconsin), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Rhineland